Білгород-Дністровський — місто обласного підпорядкування в Одеській області, районний центр
 Білгород-Дністровський — залізнична станція Одеської дирекції Одеської залізниці на лінії Аккаржа — Арциз
 Білгород-Дністровський — ювілейна монета номіналом 5 гривень, випущена Національним банком України